El nombre Erin ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el Océano Atlántico:
 Huracán Erin (1989).
 Huracán Erin (1995).
 Huracán Erin (2001).
 Tormenta tropical Erin (2007).
 Tormenta tropical Erin (2013).
 Tormenta tropical Erin (2019)